

Лютера́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України:
 Лютеранська вулиця — вулиця в місті Київ
 Лютеранська вулиця — вулиця в місті Луцьк
 Лютеранська вулиця — вулиця в місті Херсон

Вулиці в Україні